S120 ou S-120 peut faire référence à:

 Canon PowerShot S120, un appareil photo numérique fabriqué par Canon ;
 HMS Ambush (S120), un sous-marin nucléaire d'attaque britannique ;
 Renfe série S-120, une automotrice a grande vitesse construit par CAF et Alstom.